Ella Fitzgerald Sings the Rodgers & Hart Songbook () — девятый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, полностью состоящий из песен авторства композитора Ричарда Роджерса и поэта Лоренца Харта, был выпущен на лейбле Verve Records в 1956 году. В записи пластинки принимал участие оркестр Бадди Брегмана.

В 1999 году альбом был введён в Зал славы «Грэмми».

Список композиций 

В 2009 году Verve Records перевыпустила Ella Fitzgerald Sings the Rodgers & Hart Songbook в виде двух-дискового издания (студийный номер — Verve 314-5372582), в которое вошёл дополнительный бонусный трек.

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Бадди Брегман — аранжировщик и дирижёр.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Трибьют-альбомы
Альбомы Verve Records